Каррейраш () — португальська власна назва.

Топоніми

Сан-Мігел-де-Каррейраш — парафія.
 Сантіагу-де-Каррейраш — парафія.